|-
| 39401 - || 7572 P-L || 27 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39402 - || 9074 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39403 - || 9514 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39404 - || 9582 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39405 Mosigkau || 1063 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39406 - || 1145 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39407 - || 1187 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39408 - || 1273 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39409 - || 2100 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39410 - || 2191 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39411 - || 2266 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39412 - || 3097 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39413 - || 3113 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39414 - || 3283 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39415 Janeausten || 4231 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39416 - || 1024 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39417 - || 1100 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39418 - || 1204 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39419 - || 1244 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39420 - || 2084 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39421 - || 2128 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39422 - || 3109 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39423 - || 3136 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39424 - || 3143 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39425 - || 3240 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39426 - || 3278 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39427 Charlottebrontë || 3360 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39428 Emilybrontë || 4169 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39429 Annebrontë || 4223 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39430 - || 4264 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39431 - || 5178 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39432 - || 1079 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39433 - || 1113 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39434 - || 1202 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39435 - || 2029 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39436 - || 2162 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39437 - || 2203 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39438 - || 2218 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39439 - || 2242 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39440 - || 2282 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39441 - || 2293 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39442 - || 2384 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39443 - || 2394 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39444 - || 3264 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39445 - || 3336 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39446 - || 3348 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39447 - || 3412 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39448 - || 3455 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39449 - || 3486 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39450 - || 3552 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39451 - || 3992 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39452 - || 4027 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39453 - || 4070 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39454 - || 4082 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39455 - || 4091 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39456 - || 4120 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39457 - || 4167 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39458 - || 4198 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39459 - || 4266 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39460 - || 4332 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39461 - || 5019 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39462 - || 5175 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39463 Phyleus || 1973 SZ || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 39464 Pöppelmann ||  || 27 octombrie 1973 || Tautenburg || F. Börngen
|-
| 39465 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 39466 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39467 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39468 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39469 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 39470 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 39471 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 39472 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39473 - ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39474 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39475 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39476 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39477 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 39478 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 39479 - ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 39480 - || 1981 DU || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39481 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39482 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39483 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39484 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39485 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39486 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39487 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39488 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39489 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39490 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39491 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39492 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39493 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39494 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39495 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39496 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39497 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39498 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39499 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39500 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-